Jméno a příjmení Vilém Pospíšil má více nositelů:

 Vilém Pospíšil (1873–1942) – český národohospodář, právník a publicista
 Vilém Pospíšil (kazatel) (1907–1980) – český baptistický kazatel a politický vězeň
 Vilém Pospíšil (muzikolog) (1911–1988) – český muzikolog, hudební kritik a redaktor

Související články  
 Pospíšil – příjmení